Das Adjektiv hethitisch bezieht sich auf

das indogermanische Volk der Hethiter
die Hethitische Sprache